Вооружённые силы Литвы имеют в своём распоряжении БМП, БТР, артиллерию, системы ПВО, авиацию и инженерную технику. Подавляющее большинство образцов военной техники разработано и произведено в США и Европейском Союзе и произведены по стандартам НАТО.

Поставки вооружения, военной техники и иностранная военная помощь 
Первоначально из-за неучастия Литвы в делении Советской Армии, военная техника частей Советской Армии, находившихся на территории Литовской ССР была переведена под юрисдикцию Российской Федерации, при этом некоторое количество советского вооружения было куплено Литвой у России в процессе вывода войск.

В 1991 году ФРГ подарила литовской армии два транспортных самолёта L-410 UVP. В дальнейшем, начались поставки вооружения и военной техники из восточноевропейских государств и стран НАТО.

14 августа 1992 года командующий Балтфлотом адмирал В. Егоров и президент ассоциации «Сельма» Владас Лауринавичюс подписали конфиденциальный договор, по которому «Сельма» обязалась построить жильё для военнослужащих российской армии и флота, выводимых из стран Балтии и дислоцированных в Калининградской области России — в обмен на 5 тыс. автоматов АК-74 и два военных катера. Полученные автоматы были немедленно перепроданы министерству охраны края Литвы

В 1993 году Швеция начала обучение военнослужащих литовской армии, по состоянию на 3 сентября 2001 года были подготовлены 82 офицера и специалиста и ещё 20 курсантов продолжали обучение

В 1997—1998 литовская армия получила в дар от оборонного ведомства Швейцарии 100 автомашин. Машины были выпущены не ранее 1970 г. и использовались по назначению, однако остались в хорошем состоянии.

В 1999 году из Болгарии было получено 20 буксируемых 120-мм миномётов 2Б11.

Также, в 1999 году 40 тыс. винтовок M-14 было получено из США по программе военной помощи, в начале 2001 года некоторое количество винтовок, поступивших на вооружение егерского батальона имени князя Витаутаса Великого было модернизировано до уровня M14L1.

Кроме того, в 1999 году было принято решение о строительстве патронного завода в деревне Виюкай под Каунасом. Производственные линии закупили во Франции, у фирмы «Sofema». Завод обошёлся Литве в 220 млн литов. В 2005 году литовские патроны были сертифицированы НАТО. В 2011 году производственная мощность завода составляла около 20 млн патронов в год, штат работников — 70 человек.

В 2000 году из Польши были получены десять МТ-ЛБ

В декабре 2001 года был подписан контракт с американской фирмой «Локхид-Мартин» о поставках 18 противотанковых комплексов «Джавелин» и 74 ракет к ним на сумму 9,65 млн долларов.

В начале 2002 года было заключено соглашение о поставке из США радиолокационной станции TPS-117, предназначенной для создания системы BALTNET. В сентябре 2004 года была введена в строй первая из трёх радиолокационных станций — TRML-3D.

В 2002 году был заключён договор о поставке из США вооружения и техники на 31 млн долларов (8 пусковых установок «Stinger» типа «земля-воздух» и 60 ракет к ним, а также радары для наведения на цель Thales Raytheon Systems TPQ-64 Sentinel и 69 автомашин HMMWV). Первые 15 «хаммеров» должны были поступить на вооружение в 2005 году.

В 2002 году из Дании были получены 72 буксируемых 105-мм гаубиц M101.

В 2003 году на средства, предоставленные США по программе военной помощи, были куплены 69 автомашин HMMWV общей стоимостью 10,5 млн долларов (около 27 млн литов), первые 24 автомашины были поставлены в Литву в начале 2005 года.

30 марта 2004 года началось патрулирование воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии истребителями НАТО (Operation Baltic Air Policing). В рамках операции на литовской авиабазе Зокняй постоянно размещены четыре тактических истребителя (две дежурные пары) и авиатехническая группа НАТО (120 военнослужащих и гражданских специалистов). Стоимость осуществления операции составляет 20 млн долларов в месяц.

В апреле 2004 года был заключён договор с Норвегией, в соответствии с которым в конце 2004 года из Норвегии было получено 20 переносных зенитно-ракетных комплексов RBS-70, 260 зенитных ракет Mk.3 и 5 радиолокационных станций PS-70 «Giraffe».

Также, в период с 2001 года до конца февраля 2005 года для литовской армии из ФРГ было передано 200 бронетранспортёров M113, ранее находившихся на вооружении бундесвера

В середине декабря 2005 года с финской компанией «Oy Sisu Auto AB» был подписан контракт на приобретение партии из 50 армейских грузовиков повышенной проходимости SISU E11T и SISU E13TP, оборудованных бронированными кабинами с пуленепробиваемыми стёклами, защитой днища от подрыва на минах и фильтровентиляционной установкой. Поставлялись машины трёх типов: контейнеровозы грузоподъёмностью до 20 тонн, тягачи платформ для перевозки техники и машины технической помощи. Общая стоимость контракта составила 69 млн литов (около 20 млн евро). Первые 26 грузовиков были переданы литовской армии в августе 2007 года, поставки были завершены в июле 2009 года.

В 2006 году был подписан контракт с итальянской компанией «Alenia Aeronautika» на поставку трёх военно-транспортных самолётов C-27J Spartan общей стоимостью 258,75 млн литов. При этом оплату по контракту было разрешено произвести в рассрочку до 2011 года.

В 2008 году в Великобритании за 190 млн литов были приобретены два тральщика проекта 320/331B, принятые на вооружение литовских военно-морских сил в 2011 году под наименованием M53 и M54.

В 2009 году из ФРГ были получены автоматы G-36 на сумму 14 млн литов, при этом платежи, которые должны были быть закончены в 2009 году, было разрешено выплатить в рассрочку до 2010—2011 года.

К началу 2010 года на вооружение военно-морских сил Литвы поступили три патрульных корабля класса Standart Flex 300, приобретённых у Дании за 44,5 млн литов.

В августе 2011 года у норвежской компании «Arctic Trucs Norge AS» за 15 млн литов (4,4 млн евро) были куплены 12 бронированных автомашин «Toyota Land Cruiser 200» и запасные части к ним.

В декабре 2011 года правительство Литвы заключило контракт на сумму 31,77 млн. литов (12,9 млн. долларов США) о приобретении в Норвегии партии 12,7-мм крупнокалиберных пулемётов «браунинг» M2 QCB (на сумму 22,8 млн литов) и патронов к ним (на сумму 8,97 млн литов).

В течение 2011 года литовская армия получила из США помощь на сумму около 13,1 млн литов; объём военной помощи США в течение 2012 года был установлен в размере около 31,6 млн литов (около 12,8 млн долларов США). Среди номенклатуры поставок — военное и учебное оборудование, средства связи, средства индивидуальной защиты, беспилотники, оптические приборы и приборы ночного видения.

Осенью 2012 года был заключён контракт на поставку из Нидерландов для литовской армии техники и военного имущества на сумму около 10 млн литов. Среди номенклатуры поставок — грузовики с контейнерами для связи и управления, автомашины-заправщики, снегоочистительная техника для очистки взлётно-посадочных полос, самосвалы.

В период с 1994 по 2013 год в военно-учебных заведениях ФРГ были подготовлены свыше 300 военнослужащих Литвы

В 2013 году США передали для литовского контингента в Афганистане технику и военное имущество общей стоимостью 8,6 млн долларов (беспилотные летательные аппараты, средства связи, приборы ночного видения, амуницию и др.)

После вывода литовского контингента ISAF с военной базы Гор в провинции Чагчаран летом 2013 года с помощью США начата эвакуация в Литву 25 транспортных средств и иного имущества стоимостью несколько миллионов литов, ранее предоставленного в пользование литовскому контингенту ISAF по программе военной помощи.

В 2013 году поставка из Дании шести 105-мм гаубиц M101 для создания батареи береговой обороны.

C 2013 по 2021 года из Бельгии закупались винтовки SCAR-H которые полностью сменили M-14 в качестве оружия пехотного снайпера.

Реформа охраны края и увеличение военного бюджета (период 2015—2030) 

В 2015 году министерство охраны края Литвы, приняло решение об проведении конкурса на закупку БМП для литовской армии. В конкурсе участвовали машины: Stryker, Piranha, Boxer.

28 сентября 2015 года, Литва заказала у Германии 21 самоходную гаубицу PzH 2000.

К началу 2016 года была сформирована моторизированная пехотная бригада «Жемайтия»

22 августа 2016 года, министерство охраны края Литвы, подписало контракт с немецким консорциумом ARTEC на покупку 91 машин Boxer модификации Vilkas (Волк) стоимостью 385.6 млн евро, которыми будут укомплектованы два батальона, бригады Железный Волк до конца 2021 года.

3 сентября 2016 года, была закуплена дополнительная партия штурмовых винтовок G36KA4, винтовка была установлена как основное вооружение пехотинца.

2 декабря 2016 года, минобороны Литвы и Германии подписали контракт на закупку 168 командно-штабных машин M577 за 1,6 миллионов евро, все машины поступили к концу 2018 года.

15 декабря 2017 года в Литву были доставлены первые две учебные машины Boxer.

25 июня 2019 года в Литву доставлены первые два линейных Boxer (Vilkas) модификации БМП.

19 июля 2019 года генерал лейтенант Вальдемарас Рупшис в интервью для BNS заявил об планах на замену действующих M113 до 2030 года, также планируется перевооружить батальон Бригадного Генерала Печюлиониса (в составе бригады «Жемайтия») самоходными артиллерийскими установками на колёсной платформе.

21 ноября 2019 года Литва подписала контракт с США на покупку 200 машин JLTV, с возможностью докупки ещё 300 единиц в модификации тяжёлого вооружения, первая партия была поставлена в размере 50 штук в 2021 году.10 ноября 2020 года Литва подписала контракт с США на закупку 4 многоцелевых вертолётов UH-60M Black Hawk с возможностью закупки ещё 5 единиц, первая поставка ожидается к 2024 году

30 октября 2020 года Литва приняла на вооружение ПЗРК NASAMS

21 мая 2021 года министры обороны Литвы, Латвии, Эстонии на встрече на авиабазе ВВС Литвы в Шяуляе заявили об планах по совместной закупке систем залпового огня.

26 августа 2021 года Агентство оборонных ресурсов объявило, о старте конкурса целью которого станет замена устаревших общевойсковых пулемётов KSP-58, планируется заключение контракта на 34 млн евро.

На первый квартал 2022 года запланировано завершение контракта БМП Boxer (Vilkas).

Регистрационные знаки и знаки отличия наземной техники

Регистрационные знаки войска

Опознавательные знаки наземной техники

Условные тактические обозначения 
Используются для обозначения функций и задач техники, а также для идентификации типа её подразделения.

Бронетехника

Тактические ракетные комплексы

Экспериментальные комплексы

Артиллерия

Противотанковое вооружение

Средства противовоздушной обороны

Проектные

Техника МТО

Санитарные машины

Средства радиоэлектронной борьбы

Средства разведки, управления и целеуказания

Инженерная техника

Транспорт

Беспилотники

Суда ВМС Литвы и береговой охраны СОГГ Литвы

Вспомогательные суда

Авиация

Пехотное снаряжение ВС Литвы

Примечания 

Списки:Литва
Вооружённые силы Литвы
Списки военной техники